Гранд Маунд има више значења:
 Гранд Маунд (Вашингтон)
 Гранд Маунд (Ајова)